Aleksander Jasiński (1897–1971) – polski rolnik, działacz społeczny, poseł na Sejm IV kadencji
 Aleksander Jasiński (1823–1897) – prezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego Galicji III i IV kadencji, notariusz
 Aleksander Jasiński-Sas (1869–1934) – tytularny generał brygady Wojska Polskiego